Ghost town (lit. pueblo fantasma) es el término en inglés para un pueblo que ha sido abandonado.

Ghost Town también puede referirse a:

Lugares

Estados Unidos
Ghost Town, Oakland, California, un barrio del distrito.
Ghosttown, un área en el parque temático Great Escape, Queensbury, Nueva York.
Ghost Town in the Sky, un parque temático del salvaje oeste en Maggie Valley, Carolina del Norte.
Ghost Town, un área temática en Knott's Berry Farm, un parque temático en Buena Park, California.

Literatura
Ghost Town, novela de Robert Coover.
Ghost Town, novela en la serie Beacon Street Girls de Annie Bryant.
Ghosttown, novela de Douglas Anne Munson.
La Ville fantôme (título en inglés Ghost Town), el cómic número 25 de Lucky Luke.

Entretenimiento

Películas
Ghost Town (película de 1936), una película Western de 1936 de Harry L. Fraser.
Ghost Town (película de 1956), una película Western de 1956 Western protagonizada por Kent Taylor.
Ghost Town (película de 1988), una película terror de 1988 protagonizada por Franc Luz.
Ghost Town (película de 2008), una película comedia de 2008 protagonizada por Ricky Gervais.
Ghost Town (película de 2009), una película terror de 2009 protagonizada por Billy Drago.

Televisión
Derek Acorah's Ghost Towns, una serie de telerrealidad sobre fenómenos paranormales.
"Ghost Town", un episodio de la serie de televisión CSI: Crime Scene Investigation.

Videojuegos
Ghost Town, un videojuego de computadora de 1981, desarrollado por Adventure International.

Música
 Ghost Town (banda), un grupo musical estadounidense.
Ghost Town, ballet de Richard Rodgers.
Ghostown (hip hop), un grupo de Hip-Hop franco-británico.

Álbumes
 Ghostown (álbum de The Radiators), 1979
 Ghost Town (álbum de Poco), 1982
 Ghost Town (álbum de Bill Frisell), 1999
 Ghost Town (álbum de Duane Steele), 2006
 Ghost Town (álbum de Owen), 2011
 Ghost Town (álbum de Auryn), 2015

Canciones
 "Ghost Town" (canción de Specials), 1981
 "Ghost Town" (canción de Cheap Trick), 1988
 "Ghost Town" (canción de Shiny Toy Guns), 2009
 "Ghost Town" (canción de Cary Brothers), 2010
 "Ghost Town (canción de Nashville)", 2014 song from the television show Nashville
 "Ghost Town" (canción de Adam Lambert), 2015
 "Ghosttown" (canción de Madonna), 2015
 "Ghost Town" (canción de Kanye West), 2018
 "Ghost Town", canción de 1956 de Don Cherry.
 "Ghost Town", canción de 1974 de Cat Stevens,  from Buddha and the Chocolate Box.
 "Ghost Town", canción de 1987 de Gemini, del álbum Geminism.
 "Ghost Town", canción de 1998 de Strung Out, del álbum Prototypes and Painkillers.
 "Ghost Town", canción de 2007 de Katie Melua, del álbum Pictures.
 "Ghost Town", canción de 2010 de Egypt Central, del álbum White Rabbit.
 "Ghost Town", canción de 2010 de First Aid Kit, del álbum The Big Black and the Blue.
 "Ghost Town", canción de 2013 de Jake Owen, del álbum Days of Gold.
 "Ghost Towns", canción de 2016 de Bob Weir, del álbum Blue Mountain.